siehe 

 Waffenstillstand von Compiègne (1918), Kapitulation des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg
 Waffenstillstand von Villa Giusti  zwischen Österreich-Ungarn und Italien
 Waffenstillstand von Moudros zwischen dem Osmanischen Reich und der Entente

Siehe auch 
 Friede von Bukarest (1918) zwischen Rumänien und den Mittelmächten
 Friedensvertrag von Versailles
 Erster Weltkrieg#Friedensverträge